Тунжэнь:

 Тунжэнь — городской округ в провинции Гуйчжоу КНР.
 Тунжэнь — уезд Хуаннань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай (КНР).